11. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w San Sebastián w Hiszpanii w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 1993 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1993
1993 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Hiszpanii